Invoking the Majestic Throne of Satan è il secondo album del gruppo musicale black metal colombiano Inquisition, pubblicato nel 2002.

Tracce 
 Embraced by the Unholy Powers of Death and Destruction – 04:22
 Enshrouded by Cryptic Temples of the Cult – 04:39
 Kill with Hate – 03:02
 Rituals of Human Sacrifice for Lord Baal – 05:59
 Invoking the Majestic Throne of Satan – 05:33
 Hail the King of All Heathens – 05:19
 The Realm of Shadows Shall Forever Reign – 05:29
 For Lucifer My Blood – 04:40
 Imperial Hymn for Our Master Satan – 06:10
 Outro – 01:14

Formazione 
 Dagon - voce, chitarra
 Incubus - batteria

Collegamenti esterni